Зди́тово () — бывшая деревня в Жабинковском сельсовете Жабинковского района Брестской области Белоруссии. Население 247 человек (2009). В 2017 году вошла в состав города Жабинка.

География 
Здитово находится в 3 км к востоку от центра Жабинки, почти примыкая к его восточным окраинам. Деревня стоит на правом берегу реки Мухавец. Местные дороги ведут в Жабинку и Залузье. Ближайшая ж/д станция в Жабинке (линия Брест — Барановичи).

Достопримечательности 
Главная достопримечательность — деревянная Никитская церковь, возведенная, предположительно, в 1502 году и обновленная в 1787 году. Включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 
 Здитово на сайте globus.tut.by 
 Здитово на сайте radzima.org

Населённые пункты Жабинковского района